Ста́дни́к — українське прізвище (значення — той хто має «стадо», тобто займається скотарством). Жіночі варіанти в Галичині: для заміжніх жінок — Стадникова, для незаміжніх і дівчат — Стадниківна.

Відомі особи 
 Стадник-Махиня Аліна В'ячеславівна (нар. 1991) — українська борчиня вільного стилю.
 Стадник Анатолій Петрович (нар. 1948) — український лісівник, еколог, доктор сільськогосподарських наук.
 Стадник Андрій Андрійович — командир сотні УПА «Бистриця».
 Стадник Богдан Іванович (нар. 1936) — український метролог.
 Стадник Віталій Олегович (1983—2022) — матрос Військово-Морських Сил Збройних Сил України, учасник російсько-української війни. Почесний громадянин міста Тернополя.
 Стадник Йосип Дмитрович (1876 — 1954) — український актор, режисер, педагог, перекладач.
 Стадник Леонід Степанович (1970 — 2014) — найвища людина України та світу, колишній рекордсмен Книги рекордів Гіннеса.
 Стадник Марія Василівна (нар. 1988) — азербайджанська (в минулому — українська) борчиня вільного стилю, дворазова олімпійська призерка.
 Стадник Олександр Олександрович (нар. 1961) — український диригент.
 Стадник Олександр Павлович — сержант Збройних Сил України, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня
 Стадник Павло Митрофанович (1906 — після 1955) — український вчений у галузі фізичної хімії.
 Стадник Сергій Анатолійович (1980 — 2014) — український військовик, старший прапорщик МВС України, учасник російсько-української війни.
 Стадник Ярема Йосипович (1903—1946) — український драматичний актор, співак (тенор) і режисер.

Див. також 
 Стадникова Софія Андріївна (1886 — 1959) — українська акторка і співачка (сопрано).
 Стадниківна Стефанія Йосипівна (1912 — 1983) — українська опереткова і драматична акторка.
 Стаднік

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -ник